

Geografia 
 Canada
 Millville – villaggio della contea di York, Nuovo Brunswick
 Millville – comunità della contea di Kings, Nuova Scozia
 Stati Uniti d'America
 Millville – CDP della Contea di Shasta, California
 Millville – città della contea di Sussex, Delaware
 Millville – città della contea di Henry, Indiana
 Millville – città della contea di Clayton, Iowa
 Millville – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Millville – città della contea di Wabasha, Minnesota
 Millville – città della contea di Cumberland, New Jersey
 Millville – villaggio della contea di Butler, Ohio
 Millville – borough della contea di Columbia, Pennsylvania
 Millville – città della contea di Cache, Utah
 Millville – città della contea di Grant, Wisconsin

Informatica 
 Millville – processore della Intel